Халина Коссобудзкая (;  — ) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Халина Коссобудзкая родилась в Грудзёндзе. Дебютировала в театре в 1939 году в Гродно. Актриса Польского театра Белорусской ССР в Гродно и Белостоке, затем театров в Люблине, Кракове, Катовице, Лодзи и Варшаве. Выступала в спектаклях «театра телевидения» в 1960—1983 годах и в радиопередачах «Польского радио». Умерла в Варшаве.

Её муж — актёр Яцек Вощерович.

Избранная фильмография 

  — Действительность / Rzeczywistość
  — И ты останешься индейцем / I ty zostaniesz indianinem
  — Беспокойная племянница / Smarkula
  — Барышня в окошке / Panienka z okienka
  — Марыся и Наполеон / Marysia i Napoleon
  — Когда любовь была преступлением / Kiedy miłość była zbrodnią
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 15-й серии)
  — Князь сезона / Książę sezonu
  — Путешествие за улыбку / Podróż za jeden uśmiech
  — Этот жестокий, никчёмный парень / Ten okrutny, nikczemny chłopak
  — Большая любовь Бальзака / Wielka miłość Balzaka
  — Грех Антония Груды / Grzech Antoniego Grudy
  — Доктор Юдым / Doktor Judym
  — Далеко от шоссе / Daleko od szosy
  — Дело Горгоновой / Sprawa Gorgonowej
  — Магические огни / Magiczne ognie
  — Достоинство / Godność
  — Время надежды / Czas nadziei
  — Баллада о Янушике / Ballada o Januszku (только в 3-й серии)
  — Красный цвет папоротника / Przeprawa (СССР, Польша)

Признание 
 1955 — Золотой Крест Заслуги.
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1965 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1967 — Нагрудный знак 1000-летия польского государства.
 1974 — Медаль «30-летие Народной Польши».
 1979 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1984 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1985 — Бронзовая Медаль «За заслуги при защите страны».
 1985 — Награда Министра национальной обороны ПНР 1-й степени.
 1985 — Золотая Медаль «За заслуги при защите страны».
 1987 — Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой».

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Актриса на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши